Farkas Gyula (1847–1930) matematikus, fizikus, az MTA tagja
Farkas Gyula (1849–1871) újságíró
Farkas Gyula (1894–1958) irodalomtörténész
 Farkas Gyula (?–?) nyelvész
Farkas Gyula (?–?) színész, 1931-ben végzett a Színművészeti Főiskolán
Farkas Gyula (1921–1990) hegedűművész, művészeti vezető
Farkas Gyula (1923–1984) román válogatott labdarúgó, edző
Farkas Gyula (1936–?) vitorlázó- és motoros repülő
Farkas Gyula (1953) agrármérnök